Вугар Гюндуз оглы Мустафаев (; ) — азербайджанский футболист, полузащитник клуба «Сумгайыт». Выступал в сборной Азербайджана.

Биография 
Вугар Мустафаев начал заниматься футболом в родном городе Закатале. Первым его наставником был опытный тренер Шабан Ширданов.

Клубная карьера

Азербайджан

Чемпионат 
В 2010 году Вугар Мустафаев становится игроком молодёжного состава (до 17 лет) закатальского «Симурга», в котором проводит два года. Далее переходит в дублирующий состав «фениксов», а оттуда, в 2011 году в клуб первого дивизиона «Локомотив-Баладжары».

Дебютировав в Премьер-лиге в 2013 году в дубле ФК «Баку», Вугар Мустафаев сумел привлечь внимание наставников бакинцев своей техничной игрой, в результате чего был привлечен в основной состав команды.

Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
Всего в Кубке Азербайджана провел 4 игры. Одну, будучи игроком ФК «Локомотив-Баладжары», и три в составе ФК «Баку».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ФК «Баку»
 Информация игрока — Вугар Мустафаев на premierleague.az

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Локомотив-Баладжары»
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Сумгайыт»